«С унынием в лице» — американский художественный фильм . Продолжение фильма «Дым».

Сюжет 

Мы видим Огги, философа по мироощущению, торгующего табаком.

Он по-прежнему на своём месте и всё так же снимает видео на углу улиц, где находится его магазинчик.

На этот раз вереница персонажей, проходящих через это место, многочисленней и разнообразней.

Многие из них говорят о себе и о Бруклине прямо в камеру. Других мы узнаем по их диалогам, поступкам, рассказам, снятым достаточно документально. Нужно очень любить этот город, чтобы снять такое кино, не связанное общим сюжетом. Это картинки, сценки из жизни — маленькие осколки мозаики, из которых наше воображение складывает общую картину, которую память позволяет увидеть как бы издалека.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1995 года
Фильмы Уэйна Вана
Фильмы на английском языке
Фильмы о курении